Le Championnat d'Espagne de football 2006-2007 est remporté par le Real Madrid devant son club rival, le FC Barcelone.

Il s'agit du  de champion pour le Real Madrid.

Le Real devance le Barça à la suite du décompte des confrontations directes entre les deux clubs (les deux rivaux ayant le même nombre de points au terme de la saison) :

 Real Madrid 2 - 0 Barcelona (, Santiago Bernabéu Stadium)
 Barcelona 3 - 3 Real Madrid (, Camp Nou)

Ce qui donne 5-3 pour le Real sur l'ensemble des deux matches.

Les 20 clubs participants

Classement

Résultats 
au

Pichichi

Bilan de la saison 

2006-2007
Football en Espagne en 2006
Football en Espagne en 2007
Espagne